Cilley Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cilley Hill (Coös County, New Hampshire)	
 Cilley Hill (Merrimack County, New Hampshire)